Belem (schip, 1896)
 Metropolitana de Belém, een mesoregio in de Braziliaanse staat Pará
 Belém (microregio), een microregio in de Braziliaanse staat Pará
 Belém (regiometropool), een regiometropool in de Braziliaanse staat Pará
 Belém (Pará), een gemeente en de hoofdstad van de Braziliaanse staat Pará
 Belém (Alagoas), een gemeente in de Braziliaanse staat Alagoas
 Belém (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse staat Paraíba
 Santa Maria de Belém, een deelgemeente (freguesia) van Lissabon